Sulzfeld a. Main, prescurtare germană de la Sulzfeld am Main (Sulzfeld de pe râul Main), este o comună din landul Bavaria, Germania.

Vezi și

Comune din Bavaria